Demoleus är ett släkte av kräftdjur. Demoleus ingår i familjen Pandaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Demoleus